

Patronyme 

 Carmen Castillo Taucher (1954-), médecin et femme politique chilienne.
 Gunnar Taucher (1886-1941), architecte finlandais.

Littérature 
 Der Taucher, ballade de Friedrich Schiller (1797).